

Населені пункти та їхні частини
 Мечиславово — село в гміні Ізбиця-Куявська Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Мечиславово — село в гміні Доміново Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Мечиславово — частина села Хощево в гміні Пйонтниця Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Мечиславово — частина села Славошево в гміні Клечев Конінського повіту Великопольського воєводства
 Мечиславово — колонія в гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки